Вилькье́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Божи. Округ коммуны — Бурж.

Код INSEE коммуны — 18286.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 210 км к югу от Парижа, в 115 км юго-восточнее Орлеана, в 31 км к востоку от Буржа.

Через восточную часть коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 520 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 326 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 234 были экономически активными, 92 — неактивными (показатель активности — 71,8 %, в 1999 году было 69,1 %). Из 234 активных работали 206 человек (119 мужчин и 87 женщин), безработных было 28 (14 мужчин и 14 женщин). Среди 92 неактивных 28 человек были учениками или студентами, 39 — пенсионерами, 25 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам (XII век). Исторический памятник с 1926 года
 Руины замка (XIII век)
 Средневековая водяная мельница в деревне Берри

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер